Andre of André kan verwijzen naar:

 Andre (film), een film uit 1994 van Mark Baker
 André (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
 André (voornaam), een jongensnaam
 André (zanger), een Armeense zanger
 Groep André, een verzetsgroep uit Sprang-Capelle
 André the Giant, professioneel worstelaar en filmacteur

Personen met de achternaam Andre/André 
 Benjamin André, een Franse voetballer
 Bert André, een Nederlandse acteur
 Carl Andre, een Amerikaanse beeldhouwer
 Ernest André, een Frans bankier en politicus, vader van Édouard
 Édouard André (kunstverzamelaar), een Frans bankier, kunstverzamelaar, mecenas, militair en politicus, zoon van Ernest
 Édouard André (landschapsarchitect), een Franse landschapsarchitect en botanicus
 Fabrizio De André, een Italiaanse zanger en liedjesschrijver
 Fred André, een Nederlandse voetballer
 Joseph André, een Belgische architect
 Joseph André, een Belgische priester
 Maurice André, een Franse trompetspeler
 Peter Andre, een Britse zanger en presentator
 Sandrine André, een Belgische actrice

Zie ook 
 Ernest André (doorverwijspagina)
 Saint-André (doorverwijspagina)